304. Division steht für:
 304. Schützendivision (Sowjetunion)
 304. Infanterie-Division (Wehrmacht)
 304. Infanteriedivision (Vietnam)
 304th Air Division der USAF